Aeolidiella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1867. Aeolidiella ingår i familjen snigelkottar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
Aeolidiella